Het WTA-tennistoernooi van Canberra (officieel Canberra Women's Classic) van 2004 vond plaats van zondag 11 tot en met zaterdag 17 januari 2004 in de Australische federale hoofdstad Canberra. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Meghann Shaughnessy kwam haar titel niet verdedigen – in plaats daarvan speelde zij op het (gelijktijdige) toernooi van Sydney.

De als eerste geplaatste Russin Nadja Petrova had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

Het tweede reekshoofd, Paola Suárez uit Argentinië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Italiaanse Silvia Farina-Elia in drie sets, met een tiebreak in de beslissende set. Suárez wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Canberra op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2004. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Tathiana Garbin en Émilie Loit had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven – zij verkoos deelname aan het (gelijktijdige) toernooi van Hobart. Loit speelde samen met Stéphanie Cohen-Aloro – zij waren als tweede geplaatst en bereikten de halve finale, waar zij verstek lieten gaan.

Het eerste reekshoofd, Emmanuelle Gagliardi en Petra Mandula, bereikte eveneens de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Jelena Kostanić en Claudine Schaul won het toernooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Caroline Dhenin en Lisa McShea in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Kroatische Kostanić had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Luxemburgse Schaul geen.

De Nederlandse Caroline Vis en Selima Sfar uit Tunesië strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Canberra 2004
Canberra